Multoribulidae är en familj av kvalster. Multoribulidae ingår i överfamiljen Gustavioidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Multoribulidae 3 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Multoribulidae